Gilli Rólantsson Sørensen, né le  à Tvøroyri aux îles Féroé, est un footballeur international féroïen, qui évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 

Gilli Rólantsson compte 46 sélections avec l'équipe des îles Féroé depuis 2013.

Carrière

Palmarès 
AaB Ålborg
 Coupe du Danemark : 2014

Références

Liens externes 
 

Footballeur international féroïen
Joueur du B36 Tórshavn
Joueur de l'Aalborg BK
Joueur du SK Brann
Joueur de l'Odds BK
Naissance en août 1992
Naissance dans les îles Féroé